Reinhold hace referencia a:
Johann Reinhold Forster, naturalista polaco de origen alemán (1729-1798);
Reinhold Messner, alpinista italiano; o
Karl Leonhard Reinhold, filósofo austríaco (1757-1823).